Bernard Godisiabois, een Belgisch striptekenaar bekend onder het pseudoniem "Godi"
 Goði, de Oudnoordse naam voor een priester en stamhoofd